Minna Bluff
Minna Canth
Minna — localidade da Nigéria

Desambiguação
Desambiguações de topônimos